Absa puede hacer referencia a: 

 ABSA Cargo Airlines, aerolínea de carga brasileña.
 Absa Group, uno de los principales bancos de Sudáfrica.
 Aguas Bonaerenses (ABSA) empresa de servicios de agua potable y residuos cloacales de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.